MacEwen ou 
 Alfred McEwen (?), géologue américain ;
 Bob McEwen (1950), homme politique américain ;
 Clifford McEwen (1896-1967), aviateur militaire canadien ;
 Dawn McEwen (1980), curleuse canadienne ;
 Jean McEwen (1923-1999), peintre canadien ;
 John McEwen (1900-1980), homme politique australien ;
 John Blackwood McEwen (1868-1948), compositeur britannique ;
 Robbie McEwen (1972), cycliste australien ;
 Sidney MacEwen (?), homme politique canadien ;
 Shelby McEwen (1996), athlète américain ;
 William MacEwen (1848-1924), chirurgien britannique.

 McEwen, municipalité américaine du Tennessee ;
 McEwen, circonscription australienne.

McEwen peut également faire référence à :
 (7750) McEwen, un astéroïde.